Шоимени има више значења:

 Шоимени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Шоимени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији